Lock-in (von englisch to lock in „einschließen, einsperren“) steht für:
 Lock-in (Technologieentwicklung), stagnierender Entwicklungspfad
 Lock-in-Effekt, in den Wirtschaftswissenschaften die Kosten, die eine Änderung der aktuellen Situation unwirtschaftlich machen
 Lock-in-Effekt (Physik), gegenseitige Beeinflussung schwach gekoppelter Oszillatoren
 Lock-in-Verstärker, elektronischer Verstärker zum Wegfiltern von Spannungen und Rauschen

Siehe auch:
 Log-in (Anmeldung bei einem IT-System)
 Lock (Begriffsklärung)